Nova Olinda peut désigner :

Nova Olinda, municipalité située dans l'État du Ceará ; 
 Nova Olinda, municipalité située dans l'État de la Paraïba ;
 Nova Olinda, municipalité située dans l'État du Tocantins ;
 Nova Olinda do Maranhão, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Nova Olinda do Norte, municipalité située dans l'État de l'Amazonas.

Nova Olinda, localité du district de Cantagalo.

Homonymie de toponyme